Robert Pine ist der Name folgender Personen:

* Robert Pine (Schauspieler) (* 1941), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Edge Pine (1730–1788), englischer Porträt- und Historienmaler